Camprodon kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Camprodon (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Camprodon (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar